Speth von Schülzburg ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Speth von Schülzburg (1844–1905), deutscher Adliger, Politiker und Richter
 Viktor Speth von Schülzburg (1887–1945), österreichischer Diplomat